Чиветелу Умиди «Чиветел» Эджиофор ( ; ) — британский киноактёр, режиссёр и сценарист. Номинант на премии «Оскар» и «Эмми», пятикратный номинант на «Золотой глобус». В 2000 году актёр награждён премией Джека Тинкера, а в 2001 году был номинирован на театральную премию имени Лоренса Оливье. В области кинематографа был удостоен множества наград за роль вынужденного стать рабом музыканта Соломона Нортапа в исторической драме «12 лет рабства» (2013), в том числе премии Британской киноакадемии.

Биография 
Британец нигерийского происхождения, Чиветел Эджиофор родился 10 июля 1977 года в Лондоне, семья принадлежит к народу игбо. Отец, Аринз Эджиофор, был врачом; мать, Обьяджулу Эджиофор, занималась фармацевтикой. В возрасте 11 лет в Нигерии вместе с отцом попал в автокатастрофу, в результате которой отец погиб. Чиветел выжил, но на его лбу остались шрамы.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Лауреаты премии BAFTA
Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Киноактёры Великобритании
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшему актёру
Лауреаты премии Ричарда Харриса за актёрский вклад в британский кинематограф